Жакен (, ) — фамилия. Известные носители:
 Жакен, Жюст (1940—2022) — французский режиссёр, снявший «Эммануэль».
 Жакен, Йозеф Франц фон (1766—1839) — австрийский ботаник и химик, профессор.
 Жакен, Николаус Йозеф фон (1727—1817) — австрийский ботаник, химик и металлург.